Эларджи (; , аиладж) — кукурузная каша с добавлением большого количества сыра. Блюдо национальной грузинской кухни, происходящее из региона Самегрело. Варится на воде или (не традиционно для Грузии) молоке. Из сыров обычно используется сулугуни.

Приготовление 
Есть несколько рецептов эларджи с разными пропорциями воды (молока) и сыра, а также с использованием цельных кукурузных зёрен.

Для приготовления блюда требуется тонкой струйкой всыпать кукурузную муку в холодную воду и варить два часа. Когда каша загустеет, её снимают с огня и добавляют нарезанный кусочками сулугуни или имеретинский сыр (он может занимать почти половину объёма). Затем блюдо снова подогревают на среднем огне до растворения сыра. Можно подавать с зеленью.

Эларджи хорошо подходит для завтрака.

Примечания

Литература 
 

Каши
Блюда из кукурузы
Грузинская кухня
Блюда по алфавиту